Марк Фа́бий Амбуст () — имя ряда древнеримских политиков и военачальников из патрицианского рода Фабиев:
 Марк Фабий Амбуст — римский военный трибун с консульской властью (в 381 и 369 годах до н. э.) и цензор (в 363 году до н. э.)
 Марк Фабий Амбуст — римский консул (в 360, 356 и 354 годах до н. э.) и диктатор (в 351 году до н. э.)
 Марк Фабий Амбуст — римский начальник конницы (в 322 году до н. э., при диктаторе Авле Корнелии Коссе Арвине), сын предыдущего